Mies kan syfta på:
 Mies, Vaud – en kommun i Schweiz
 Mies – tyskt namn på floden Mže i Tjeckien